Arran (eiland), een eiland in Schotland
 Arran (Kaukasus), een historisch gebied in de Kaukasus